

Населені пункти та їхні частини
 Обори — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Обори — село в гміні Стольно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Обори — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Обори — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Обори — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Обори — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Обори — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Обори — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Обори — частина села Вітув у гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Обори — частина села Зайончкув у гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки